Janowska peut faire référence à :

Toponyme 
 Janowska, camp de concentration à Lviv.

Patronyme 

 Alina Janowska (1923-2017), actrice, danseuse et chanteuse polonaise.
 Wioletta Janowska, née en 1977, athlète polonaise, spécialiste du demi-fond et du fond.
 , née en 1940, femme politique polonaise.
Patronyme polonais